Saatinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saatinkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Saatinkari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar